Miejsce dostarczania energii elektrycznej (ang. point of supply, supply terminals) MD – umowny punkt, w którym następuje przekazanie (dostawa lub odbiór) energii elektrycznej przez jednego partnera handlowego drugiemu. Miejscem dostarczenia (MD) może być fizyczny punkt w sieci będący umownym punktem granicznym, w którym następuje przekazanie energii elektrycznej. Wielkość energii elektrycznej dostarczonej lub odebranej jest wyznaczana na podstawie pomiarów energii oraz algorytmów wyznaczania ilości energii.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej dla podmiotów przyłączanych określa operator systemu dystrybucyjnego lub przesyłowego w warunkach przyłączenia.

Często w wydanych warunkach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, miejsce dostarczania energii stanowi jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej i instalacji elektrycznej podmiotu przyłączanego.

Zobacz też 
 Punkt poboru energii

Przypisy

Bibliografia 
 Mielczarski Władysław: Rynki Energii Elektrycznej, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej 2008.

Rynek energii elektrycznej